Mas Nou (Batea), masia de Batea (Terra Alta)
 Mas Nou (Santa Bàrbara), masia de Santa Bàrbara (Montsià)
 Mas Nou (Vilanova de Sau), masia a Vilanova de Sau (Osona)